Сугутка:

 Сугутка (приток Кубни) — река в России, протекает в Янтиковском и Урмарском районах Чувашской Республики.
 Сугутка (приток Чебоксарки) — река в России, протекает по территории города Чебоксары Чувашской Республики.